Das Herrendoppel der French Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Feliciano López und Marc López.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herrendoppel
2017